Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1965, die zehnte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 2. und 11. September 1965 in Rio de Janeiro, Brasilien statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der zum dritten Mal die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sechs Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1965.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1965 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Rio de Janeiro
Basketballveranstaltung 1965
Südamerikameisterschaft der Damen 1965